Earle House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Earle House (Canehill, Arkansas), NRHP-ID 82000945
 Earle House (Sarasota, Florida), NRHP-ID 93000908